Вестерн (фильм, 2017) — германский фильм Валески Гризебах.
 Вестерн (фильм, 1997) — французский фильм.